«Hello World: The Motown Solo Collection» — двадцять дев'ята компіляція американського виконавця Майкла Джексона. Випущено 1 вересня 2009 року лейблами Hip-O Select і Motown.

Список композицій

Диск 1 

 Треки 1-10 з альбому Got to Be There
 Треки 11-20 з альбому Ben
 Треки 21 & 23 з альбому Anthology: The Best of Michael Jackson

Диск 2 

 Треки 1-10 з альбому Music & Me
 Треки 11-20 з альбому Forever, Michael

Диск 3

Посилання 
 

Альбоми Майкла Джексона